Cazzola steht für:

 Pier Giorgio Cazzola, ein ehemaliger italienischer Sprinter
 Monte Cazzola, ein Berg in den italienischen Alpen

Siehe auch:
 Cassola